Ein Nationalschatz (국보; 國寶 : gugbo) ist ein berührbares Artefakt, ein Ort oder ein Gebäude, das sich in der Demokratischen Volksrepublik Korea befindet und großen Einfluss auf die Geschichte oder Kultur des Landes hat.

Geschichte 
Die erste Liste der kulturellen Nationalschätze wurde während der Japanischen Besetzung Koreas von dem Generalgouverneur Koreas im Jahre 1938 erstellt.

Nummern 1–50

Nummern 51–100 

!
Nordkorea